Félicissime est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Félicissime est un prénom épicène qui signifie "très heureux(se)".

Les Félicissime sont fêtés le 6 août.

Saint(e)s chrétiennes 
 Félicissime  († 258), diacre du pape Sixte II, martyr avec ses compagnons ; fêté le 6 août.
 Félicissime de Carthage () et Rogatien de Carthage, prêtres et martyrs à Carthage ; fêtés le 26 octobre.
 Félicissime († 303), avec Héraclius et Paulin, martyrs à Todi en Ombrie sous Dioclétien ; fêtée le 26 mai

Références